Skoki akrobatyczne mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodniczki rywalizowały w dniach 17 - 18 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzem olimpijskim został Ukrainiec Ołeksandr Abramenko. Drugie miejsce zająła Chinczyk Zhang Xin. Na trzecim stopniu podium uplasował się Rosjanin Ilja Burow.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

1. runda kwalifikacyjna 
6 zawodników którzy uzyskali najlepszy rezultat zakwalifikowało się do finału. Natomiast pozostali zawodnicy o występ w finale walczyli w 2. 
rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 6 najlepszych zawodników.

2. runda kwalifikacyjna 
Do finału awansowało 6 najlepszych zawodników.Do ustalenia kolejności brano lepszy wynik z dwóch przejazdów kwalifikacyjnych.

Finały

Finał 1

Finał 2

Finał 3

Przypisy

Bibliografia  
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018